Conde de Sarzedas - título nobiliárquico
Palacete Conde de Sarzedas - na cidade de São Paulo
Rua Conde de Sarzedas - na cidade de São Paulo

Desambiguação